Als Chinagras werden verschiedene Pflanzenarten bezeichnet:

 das Chinaschilf (Miscanthus sinensis)
 die Ramie (Boehmeria nivea)